Абрамовский сельский округ

Кировская область 

 Абрамовский сельский округ Кикнурского района (до 2008)

Московская область 

 Абрамовский сельский округ Орехово-Зуевского района (1994—2004)